Пріходіште () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бошород.
 Пріходіште () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ваца-де-Жос.